Die Scottish Football League Third Division wurde 2006/07 zum insgesamt 13. Mal unter diesem Namen ausgetragen. Es war zudem die dreizehnte Austragung der Third Division als nur noch vierthöchste schottische Liga. In der vierthöchsten Fußball-Spielklasse der Herren in Schottland traten in der Saison 2006/07 10 Vereine in insgesamt 36 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils viermal gegen jedes andere. Bei Punktgleichheit zählte die Tordifferenz, vor dem direkten Vergleich.

Die Meisterschaft gewannen die Berwick Rangers, die sich damit den Aufstieg und die Teilnahme an der Second Division-Saison 2007/08 sicherten. An den Aufstieg-Play-offs nahmen der FC Arbroath, FC Queen’s Park und FC East Fife teil. Die Spiders von Queen’s Park konnten sich in der Relegation durchsetzen, womit diese ebenso in die Second Division aufstiegen. Torschützenkönig mit 18 Treffern wurden Scott Chaplain von den Albion Rovers und Martin Johnston von Elgin City.

Statistiken

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Weblinks 
 Scottish Third Division 2006/07 bei statto.com
 Scottish Third Division 2006/07 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2006/07
2006 07